Needham (Alabama)
 Needham (Massachusetts)
 John Turberville Needham (1713 - 1781), naturalista anglès